Aedes albopictus — вид кровососущих комаров (), который хорошо определяется по чёрным и белым полосам на ногах, а также по чёрному-белому телу. Происходит из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии.

Этимология и систематика 
В 1895 году британо-австралийский энтомолог Фредерик А. Эскью Скьюз () открыл этот вид и дал ему название Culex albopictus ( — комар, и  — белыми пятнами). Позже, вид был перемещён в род кусаков (Aedes) () и назван Aedes albopictus. Как и Aedes aegypti, Aedes albopictus относится к подроду Stegomyia (от  — «покрытый»). В 2004 году учёные обнаружили высокий уровень родства в подроде и они предложили дать ему уровень отдельного рода, в связи с этим будет правильней называть вид Stegomyia albopictus. Но этот факт другими учёными оспаривается.

Описание

Характеристика 
Aedes albopictus длиной от 2 до 10 мм и имеет чёрную и белую окраску в виде полос и пятен. Разница в размерах связана с наличием пищи в водоёмах, где развивается личинка комара.

Самец на 20 % меньше самки, но их морфология сходна. Тем не менее, как и у всех кровососущих комаров, усики самцов в отличие от самок вытянутые и густые. Усики также служат слуховым рецептором, при помощи которого он может слышать писк самки.

Схожие виды 
Широко распространённый в Европе комар Culiseta annulata часто путают с Aedes albopictus из-за чёрного и белого окольцовывания ног. Однако этот вид имеет отличительную белую полосу, располагающуюся от центра головы до низа груди. Culiseta annulata немного больше Aedes albopictus, и он не чёрный и белый, а бежевый и серый, так и жилки на крыльях более явные и тёмные, для них нехарактерны пятна.

Некоторые виды в Северной Америке такие, например, как Ochlerotatus canadensis, схожи с Aedes albopictus по кольцам на ногах.

На территории Средиземноморья Aedes albopictus путают с Aedes cretinus, который также относится к подроду Stegomyia и использует схожие водоёмы для развития личинок. Aedes cretinus также имеет белую нашивку на Scutum, но она короче и ещё имеет дополнительную нашивку левее и правее от центральной полосы. Живёт Aedes cretinus дальше ареала Aedes albopictus, а именно на Кипре, в Турции, Греции, Македонии, Грузии.

В Азии Aedes albopictus могут спутать с любым представителем его подрода, так как они все имеют чёрную и белую окраску. Наибольшее сходство он имеет с сестринскими видами Aedes scutellaris (Индия, Индонезия, Папуа — Новая Гвинея и Филиппины), Aedes pseudoalbopictus (Индия, Индонезия, Малайзия, Бирма, Непал, Тайвань, Таиланд и Вьетнам) и Aedes seatoi (Таиланд).

Экология

Место обитания 
Он живёт в урбанизированных, субурбанизированных и сельских регионах. Чаще встречаются в лесах поблизости от человека. Ещё живут в местах с бедной растительностью.

Питание 
Как и у других кровососущих комаров, кровью питаются только самки.
Самцы питаются нектаром цветов.

Распространение болезней 
Aedes albopictus разносит множество вирусов, такие как вирус долины Чаче, Чикунгунья, вирус Денге (у обезьян), вирус восточного энцефалита лошадей, вирус Западного Нила и вирус энцефалита Сент-Луис.

Генетика 
Кариотип: 6 хромосом (2n)

Геном: 0.62-1.66 пг (C value)

Примечания

Ссылки 
 Tiger Mosquitos in Italy
 Tiger mosquitoes in Spain
 Asian tiger mosquito on the UF / IFAS Featured Creatures Web site
 CISR: Asian Tiger Mosquito Center for Invasive Species Research page on Asian Tiger Mosquito

Кусаки
Насекомые-вредители
Животные, описанные в 1895 году
Паразиты млекопитающих